Ingoda (rivier), een rivier in Rusland
 Ingoda (plaats), een plaats aan deze rivier in de Russische oblast Tsjita